Nogajevci (makedonska: Ногаевци) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Gradsko, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Skopje. Nogajevci ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Nogajevci är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Klepa,  meter över havet,  km sydväst om Nogajevci. Närmaste större samhälle är Veles,  km nordväst om Nogajevci. 

Trakten runt Nogajevci består till största delen av jordbruksmark. Runt Nogajevci är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gradsko (kommun)